Cydeways: The Best of The Pharcyde - pierwszy album Greatest Hits amerykańskiego zespołu hip-hopowego The Pharcyde.

Lista utworów 
 "It's Jigaboo Time
 "Ya Mama"	
 "Oh Shit"	
 "Quinton's On His Way"	
 "Pack The Pipe"
 "Return Of The B-Boy"	
 "4 Better Or 4 Worse (Interlude)"	
 Passin' Me By"
 "Otha Fish"	
 "Drop"	
 "Runnin'"	
 "Somethin' That Means Somethin'"	
 "Devil Music"	
 "She Said (Jay-Dee Remix)"	
 "Panty Raid"

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Pharcyde
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2001